El medaller dels Jocs Olímpics d'estiu 2012 és una llista dels diferents Comitès Olímpics Nacionals que hi estan prenent part, classificats segons el nombre de medalles guanyades als Jocs Olímpics, que es disputaren a Londres entre el 27 de juliol i el 12 d'agost de 2012.

Les medalles apareixen agrupades pels Comitès Olímpics Nacionals participants i s'ordenen de forma decreixent comptant les medalles d'or obtingudes; en cas d'haver-hi empat, s'ordena d'igual manera comptant les medalles d'argent i, en cas de mantenir-se la igualtat, es compten les medalles de bronze. Si dos equips tenen la mateixa quantitat de medalles d'or, argent i bronze, es posen en la mateixa posició i s'ordenen alfabèticament.

En aquests Jocs aconseguiren guanyar una medalla olímpica per primera vegada els Comitè Olímipics Nacionals (CON) de Bahrain, Botswana, Gabon, Grenada, Guatemala, Montenegro i Xipre. Grenada i Sèrbia aconseguiren, així mateix, la primera medalla d'or de la història en aquests Jocs.

Medaller 
A boxa, judo, taekwondo i lluita es lliuren dues medalles de bronze en cada disciplina.

El país amfitrió, Regne Unit, es troba ressaltat en blau cel. El nombre més gran de medalles aconseguides en cada categoria (medalles d'or, medalles d'argent, medalles de bronze, i medalles totals) se subratlla en negreta.

Els Comitès Olímpics Nacionals que no apareixen en aquesta llista no han aconseguit cap medalla.

Notes

Vegeu també 
 Medaller dels Jocs Olímpics

Enllaços externs 

 Lloc web oficial de Londres 2012  
 Medaller de la web  
 Lloc web oficial de Londres 2012 
 Medaller de la web oficial 

Jocs Olímpics d'Estiu de 2012
Medallers dels Jocs Olímpics d'Estiu